Die Saison 2002/03 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 2. November 2002 und endete mit dem Finale am 16. März 2003. Für Deutschland waren der VV Leipzig und TSV Unterhaching am Start. Österreich wurde durch Uniqa Salzburg und Zadruga Aich/Dob vertreten. Für die Schweiz waren Chênois Genf und TV Amriswil dabei.

Teilnehmer

Spielplan

Erste Runde 
In der ersten Runde vom 18.–25. Oktober 2002 trafen 26 Mannschaften aufeinander
  Uniqa Salzburg :  Omonia Nikosia
 3:0 (29:27; 25:10; 25:18)
 3:0 (25:23; 25:20; 25:21)

  Sinpos Sarajevo :  Ortec Nesselande Zevenhuzizen
 0:3 (19:25; 15:25; 22:25)
 0:3 (15:25; 16:25; 14:25)

  DHG Odense :  TSV Unterhaching
 0:3 (16:25; 18:25; 25:27)
 0:3 (11:25; 17:25; 22:25)

  Istanbul Belediyesi :  Partizan Belgrad
 1:3 (21:25; 22:25; 25:15; 18:25)
 1:3 (25:20; 17:25; 23:25; 9:25)

  Vegyesz Kazincbarcika  :  Zadruga Aich/Dob
 3:1 (22:25; 26:24; 25:20; 25:18)
 2:3 (20:25; 25:27; 25:21; 25:20; 7:15)

  Ziraatbankasi Ankara  :  Dinamo Bukarest
 3:0 (25:15; 25:23; 25:16)
 3:2 (23:25; 25:17; 23:25; 25:22; 21:19)

  Skra Bełchatów  :  Dristug Amli
 3:0 (25:12; 25:13; 25:14)
 3:2 (25:22; 25:18; 22:25; 22:25; 15:9)

  Team Valla Linköping  :  Pafiakos Pafos
 3:0 (25:18; 25:19; 25:20)
 1:3 (25:23; 24:26; 20:25; 23:25)

  Azerneft Baku  :  University Tiblisi
 3:0 (25:12; 25:7; 25:19)
 3:0 (25:8; 25:10; 25:6)

  1044 Gwardia Breslau  :  Technopribor Mogilev
 3:0 (25:17; 25:21; 25:18)
 3:0 (25:18; 25:19; 25:23)

  Lirija Zerovjane  :  Bosna Sarajevo
 3:1 (25:16; 25:22; 22:25; 25:22)
 3:1 (25:12; 25:18; 19:25; 25:19)

  Vavex Pribram  :  MOK Osijek
 3:0 (25:11; 25:21; 28:26)
 3:2 (25:17; 21:25; 25:27; 25:23; 15:9)

  VKP Bratislava  :  VCM Piatra Neamţ
 1:3 (25:25; 18:25; 25:23; 23:25)
 2:3 (24:26; 27:25; 20:25; 25:20; 10:15)

Vorrunde 
Die zwölf Turniere der Vorrunde wurden vom 6. bis 8. Dezember 2002 ausgetragen. Die Gruppensieger erreichten die nächste Runde.

Play-Offs 
Die zwölf Sieger der Gruppenphase trafen im Achtelfinale auf die vier gesetzten Mannschaften Sisley Treviso , Lube Macerata (beide Italien), Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball (Frankreich) und VK Dynamo Moskau (Russland).

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2002/03
Volleyballsaison 2002/03
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften